Национальный совет обороны:
 Национальный совет обороны (Бразилия)
 Национальный совет обороны ГДР
 
 Национальный совет обороны (Эстония)